Video High Density – system zapisu wideo opracowany w Japonii
 Virtual Hard Disk – format wirtualnego dysku twardego